Osoje – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Dicmo
 Osoje – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Osoje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Tuzla
 Osoje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w gminie Posušje
 Osoje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Osoje – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar